Azra – nome proprio di persona femminile
Azra – gruppo musicale rock jugoslavo
Azra – primo album degli Azra
Distretto di Azra – distretto dell'Afghanistan
 Henry Azra – musicista marocchino